een NOT-poort in de digitale techniek
 een Wisselrichter in de elektronica: een spannings- en/of frequentieomvormer van gelijkstroom naar wisselstroom.
 een frequentieregelaar voor toerentalregeling van draaistroommotoren.
 een lasapparaat.